Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 434 dans le monde.

 RS-434 au Brésil
 Route 434 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 434 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 434 en France
 Route régionale 434 en Slovénie